Sipos Tamás (Nyíregyháza, 1988. március 6. –) magyar labdarúgóhátvéd.

Források 
Sipos Tamás adatlapja a transfermarkt.com oldalon 

1988-ban született személyek
Nyíregyháziak
Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Nyíregyháza Spartacus labdarúgói
A Lombard Pápa labdarúgói
A Bőcs KSC labdarúgói
A Balmazújvárosi FC labdarúgói
Élő személyek